Als Siphonophora wird in der Zoologie folgendes bezeichnet:
 angehörige der Staatsquallen (Siphonophorae)
 eine Gattung der Doppelfüßer, siehe Siphonophora